Alfonso XIII puede referirse a:

 Alfonso XIII, rey de España (1886-1931).

Lugares

En España 
 Alfonso XIII, localidad del municipio de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla.
 Pantano de Alfonso XIII, localidad del municipio de Calasparra, en la Región de Murcia.

Filipinas 
 Alfonso XIII,  barrio sede del municipio  de Quezón perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

Otros 
 , buque de la Armada Española.
 , buque de la Armada Española.
 Hispano-Suiza Alfonso XIII, modelo de automóvil deportivo de la marca Hispano-Suiza.
 Alfonso XIII, instituto de investigación de España creado en 1899.
 Laudo Alfonso XIII, laudo que sirvió para definir parte de la frontera entre Honduras y Nicaragua.
 Estación de Alfonso XIII, estación del Metro de Madrid, en España.
 Puente de Alfonso XIII, puente sobre el río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, España.
 Pasarela giratoria Alfonso XIII, de la localidad de Ondárroa, Vizcaya, en España declarada Bien de Interés Cultural en 2008, 
 Hotel Alfonso XIII, histórico hotel de la ciudad de Sevilla, en España declarado Bien de Interés Cultural en 1998, .
 Real Jardín Botánico Alfonso XIII, jardín botánico de la Universidad Complutense de Madrid, en España.